Влади́мир Кох:
 Кох, Владимир Иванович (1817—1886) — акушер, профессор Московского университета.
 Кох, Владимир Матвеевич фон (1863 — не ранее 1928) — российский военный, генерал-майор Русской армии, виолончелист.